Fernando II de Médici (14 de Julho de 1610 - 23 de Maio de 1670) foi o Grão-Duque da Toscana de 1621 a 1670. Era o filho mais velho de Cosme II de Médici e de Maria Madalena de Áustria. O seu governo de 49 anos foi marcado pelo fim das operações remanescentes do Banco Médici, e pelo início do longo declínio da economia Toscana. Casou com Vitória Della Rovere, de quem teve dois filhos: Cosme III de Médici, Grão-Duque da Toscana, que lhe veio a suceder, e Francisco Maria de Médici, que veio a ser nomeado Governador de Siena e Cardeal.

Biografia
Fernando era o filho mais velho de Cosme II de Médici, Grão-Duque da Toscana e de Maria Madalena de Áustria. Cosme II morreu quando ele tinha 10 anos de idade e, dado que ainda não atingira a maioridade legal, a sua mãe e a avó paterna, Cristina de Lorena, foram nomeadas para a regência que exerceram conjuntamente. A Grã-Duquesa viúva Cristina colocou a Toscana na esfera de influência Papal. Quando atingiu os dezassete anos, Fernando embarcou numa viagem pela Europa. Um ano depois, a regência terminou dando-se início ao seu governo pessoal. A Grã-Duquesa viúva Cristina actuava como o poder por detrás do trono até ao seu afastamento em 1636.

A primeira calamidade do reinado de Fernando II ocorreu em 1630, quando a peste varreu Florence eliminando 10% da população. Ao contrário da nobreza toscana, Fernando e os seus irmãos permaneceram na cidade tentando aliviar o sofrimento geral. Em 1634, a sua mãe e a sua avó negociaram o seu casamento com Vitória Della Rovere, neta do então Duque de Urbino. Juntos, tiveram dois filhos: Cosme, em 1642, e Francisco Maria, em 1660. Este último foi o fruto de uma breve reconciliação uma vez que, após o nascimento de Cosme, o casal afastara-se; Vitória surpreendeu Fernando na cama com um pagem, o Conde Bruto della Molera. Era conhecido o fato de Fernando tomar homens como amantes, entre eles o seu médico pessoal, Francesco Redi.

O Grão-Duque Fernando era obcecado pelas novas tecnologias, e tinha diversos higrómetros, barómetros, termómetros e telescópios instalados no Palácio Pitti. Em 1657, Leopoldo de Médici, o irmão mais novo do Grão-Duque, fundou a Accademia del Cimento, criada para atrair cientistas de toda a Toscana para Florença, no sentido de beneficiarem dos estudos de cada um.

A Toscana participou nas Guerras de Castro (foi a última vez que a Toscana dos Médici esteve envolvida num conflito bélico) infligindo uma derrota nas forças do Papa Urbano VIII em 1643. O tesouro ficou de tal forma esgotado que quando os mercenários da Guerra de Castro foram pagos o estado nunca mais conseguiu pagar os juros das obrigações estatais. A taxa de juro foi diminuída em 0,75%.  A economia encontrava-se de tal forma decrépita que a troca directa impôs-se como forma de pagamento nas zonas rurais.

Fernando morreu em 23 de Maio de 1670 de apoplexia e hidropisia. Foi sepultado na Basílica de São Lourenço, em Florença, a necrópole dos Médici. Na altura da sua morte, a população do Grão-Ducado atingia os 730.594 almas.

Descendência
Cosme de Médici, Grão-Príncipe da Toscana (19 de Dezembro de 1639 - 21 de Dezembro de 1639) morto ainda no berço;
filho sem nome (1640)
Cosme III de Médici, Grão-Duque da Toscana (14 de Agosto de 1642 – 31 de Outubro de 1723) casou com Margarida Luísa de Orleães, com geração;
Francisco Maria de Médici (12 de Novembro de 1660 – 3 de Fevereiro de 1711) casado com Leonor Luísa Gonzaga, sem geração.

Ascendência
</center>

Títulos, tratamentos, honras e armas

Títulos e tratamentos
14 de Julho de 1610 - 28 de Fevereiro de 1621: Sua Alteza o Grão-Príncipe da Toscana
28 de Fevereiro de 1621 - 23 de Maio de 1670 Sua Alteza o Grão-Duque da Toscana

Honras
 28 de Fevereiro de 1621 - 23 de Maio de 1670: Grão-Mestre da Sagrada Ordem Militar de Santo Estevão, Papa e Mártir

Ver também
Grão-Ducado da Toscana

Bibliografia
Acton, Harold: The Last Medici, Macmillan, London, 1980, ISBN 0-333-29315-0
Strathern, Paul: The Medici: Godfathers of the Renaissance, Vintage books, London, 2003, ISBN 978-0-099-52297-3
Hale, J.R.: Florence and the Medici, Orion books, London, 1977, ISBN 1-84212-456-0
"Italian Dynasties" de Edward Burman, Butler & Tanner Limited, primeira edição 1989, ISBN 1-85336-005-8
"Dynasties of the World" de John E. Morby, Oxford University Press, primeira edição 1989, ISBN 0-19-860473-4

Mortos em 1670
Grão-duques de Toscana
Família Médici
Naturais de Florença
Sepultados na Basílica de São Lourenço
Pessoas LGBT do século XVII
História LGBT da Itália